Вячесла́в Дёмин:
 Дёмин, Вячеслав Витальевич (род. 1968) — советский и российский футболист.
 Дёмин, Вячеслав Константинович (род. 1960) — русский художник, писатель, публицист и политик.